Эзоповы басни ()

  — басни Эзопа (ок. 600 года до н. э.).
  — библейские басни.

См. также 
 Басни Эзопа / Викитека
 Эзопов язык (иносказание в литературе)

Примечания